Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 12-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet a német Mark Kirchner nyerte meg. A Magyarországot képviselő Géczi Tibor a 38., Mayer Gábor a 69., Panyik János a 73., Farkas László a 82. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek.

Források 

F10